Оби́да — изначально этим словом обозначалось действие, обычно словами, но часто и делами, которое оценивается, как несправедливое и оскорбительное по отношению к кому-либо. Часто для нанесения ущерба для чести (статуса). На данный момент это многозначное понятие:
 Обида — Негативная эмоция, реакция человека на чью-либо несправедливость, оскорбление, неуважение по отношению к данному человеку. В буддистской философии указывается, что при этом страдает душа или эго человека. При этом у просветленных и продвинутых мастеров обида не появляется именно потому, что они избавились или почти избавились от эгоизма и эго.  
 Обида — в юриспруденции, умышленное и противозаконное выражение неуважения к другому человеку заведомо оскорбительным для него обращением с ним.
 Обида — озеро в Минской области Белоруссии.
 «Обида» — название нескольких фильмов.